Agent 5.1 est un groupe belge de trip hop composé du duo Cedric G. et Johanne Lovera.

Historique

Discographie

Liens externes 
  Site Officiel de Agent 5.1

Groupe belge de rock
Groupe de trip hop
Groupe musical belge des années 2000
Duo musical belge